KFN steht für:

 Kalkfabrik Netstal, Schweiz
 Komitee Forschung mit Neutronen
 Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover

Abkürzung